Акин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Акин, Леван (род. 1979) — шведский режиссёр и сценарист.
 Акин, Луис (род. 1997) — боливийский футболист,
 Акин, Фатих (род. 1973) — немецкий кинорежиссёр.